Прая:
 Прая — столица и самый крупный город островного государства Кабо-Верде
  — муниципалитет в Кабо-Верде.
 Прая — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Грасиоза.
 Прая — необитаемый остров в составе Азорских островов.

См. также 
 Прая-Гранди